Tanis steht für:
 Tanis, altägyptische Stadt
 Titularbistum Tanis, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Tanis (Manche), Gemeinde in der Normandie, Frankreich
 Tanis (Fossillagerstätte), Fossillagerstätte in North Dakota

Tanis ist der Familienname folgender Personen:
 James Tanis (* 1965), Politiker aus Papua-Neuguinea